Seznam divizij z zaporedno številko 77.

Seznam 
 Pehotne
 77. pehotna divizija (ZDA)
 77. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 77. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi